Takamizawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kesao Takamizawa (* 1952), japanischer Astronom
 Masaru Takamizawa (* 1981), japanischer Marathonläufer